Według danych oficjalnych pochodzących z 2011 roku Węgry posiadały ponad 60 miast o ludności przekraczającej 20 tys. mieszkańców. Stolica kraju Budapeszt jako jedyne miasto liczyło ponad milion mieszkańców; 8 miast z ludnością 100–500 tys.; 10 miast z ludnością 50–100 tys., 27 miast z ludnością 25–50 tys. oraz reszta miast poniżej 25 tys. mieszkańców.

Największe miasta na Węgrzech 
Największe miasta na Węgrzech według liczebności mieszkańców (stan na 2019 rok):

Dane statystyczne miast na Węgrzech 
Zestawienie na podstawie szacunków węgierskiego Głównego Urzędu Statystycznego zawierających dane o powierzchni i liczbie ludności jednostek podziału terytorialnego Węgier oraz jednostek nomenklatury NUTS.

Liczba ludności 328 węgierskich miast na dzień 1 stycznia 2010 roku, w przeliczeniu na podział administracyjny obowiązujący tego dnia.

Nazwy miast powiatowych i stolic komitatów wyróżniono.

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 Központi Statisztikai Hivatal: A Magyar Köztársaság helységnévkönyve 2010. január 1., Budapest 2010
 World Gazetteer 

 
Węgry